

Patronyme 
 Dans la mythologie grecque, Arné est la mère d'Éole et Béotos, conçus avec Poséidon.

Toponymes 

 Arné est le nom archaïque de la cité de Chéronée, en Béotie.
 Arné est une commune française des Hautes-Pyrénées.